Birgitta Knutsdotter kan syfta på flera olika personer:

Birgitta Knutsdotter (Algotssönernas ätt), död 1381, gift med Magnus Gislesson (Sparre av Aspnäs)
Birgitta Knutsdotter (Lejonbjälke), gift med Magnus Bengtsson (Bengt Bossons ätt)